FAU steht als Abkürzung für:
 F. Arthur Uebel, deutscher Klarinbettenbauer
 Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (Universität Buenos Aires’)
 Florida Atlantic University, Universität in Südost-Florida in den USA
 Formazine Attenuation Units, Einheit bei Trübungsmessungen in Flüssigkeiten, siehe Trübung #Messung in Flüssigkeiten
 Fuerza Aérea Uruguaya, Luftstreitkräfte Uruguays
 Freie Arbeiter*innen-Union, eine Basisgewerkschaft (anarchosyndikalistisch)
 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die drittgrößte Universität in Bayern

Fau ist der Nachname der folgenden Personen:
 Yamandú Fau (* 1945), uruguayischer Politiker

Fau bezeichnet:
 Fau (Maas), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Maas

Siehe auch:
 Vau
 V (Begriffsklärung)
 Pfau

Abkürzung